Каррье — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каррье, Уильям (англ. William Carrier; род. 20 декабря 1994) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
 Каррье, Жан-Батист (фр. Jean-Baptiste Carrier; 16 марта 1756 — 16 декабря 1794) — участник Великой Французской революции, один из самых жестоких комиссаров Конвента.
 Каррье, Магали (фр. Magali Carrier; род. 21 июня 1978) — французская фехтовальщица-саблистка, призёрка чемпионатов мира и Европы.